Хобненский сельский Совет — упразднённый сельский Совет на территории Калинковичского района Гомельской области Республики Беларусь.

Состав 
Хобненский сельсовет включал 4 населённых пункта:
 Деревище — деревня.
 Мутижар — деревня.
 Хобное — деревня.
 Шавлов — деревня.

См. также 
 Калинковичский район

Примечания

Ссылки 
 Калинковичский райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Калинковичского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании